ŽAK Subotica
FK ŽAK Kikinda